Макси́м Ю́рьевич Емелья́нычев — российский  и , с 2019 года — главный дирижёр Шотландского камерного оркестра.

Биография 
Родился в 1988 году в семье музыкантов, отец — трубач Юрий Константинович Емельянычев. Начальное музыкальное образование получил в Нижегородской хоровой капелле мальчиков. По дирижированию учился у М. А. Саморуковой, по фортепиано — у О. А. Шалашовой; за дирижёрский пульт впервые встал в возрасте 12 лет. Затем он учился в Нижегородском музыкальном колледже имени М. А. Балакирева (класс дирижирования А. М. Скульского, класс фортепиано В. Г. Старынина) и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс оперно-симфонического дирижирования профессора Г. Н. Рождественского). Изучал игру на клавесине и хаммерклавире под руководством Марии Успенской. Лауреат многих международных конкурсов, в том числе конкурса пианистов-дирижеров имени Ганса фон Бюлова в Майнингене (Германия), конкурсов клавесинистов в Брюгге (Бельгия) и имени Андрея Волконского в Москве.

Историческим исполнительством увлекся в юном возрасте, до поступления в консерваторию, на сессии Молодежного симфонического оркестра Поволжья в Тольятти.

В 2014 году удостоен специальной премии жюри музыкального театра Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за исполнение партии континуо на хаммерклавире в опере Моцарта в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского в Перми. Номинировался на премию «Грэмми» в 2017 и 2021 году в категории «».

С 2016 года — главный дирижёр оркестра , специализирующегося на исторически информированном исполнительстве (сотрудничает с этим коллективом с 2011 года в качестве дирижёра и клавесиниста). Дирижировал Il Pomo d’Oro в концертных версиях опер Генделя «Ксеркс», «Агриппина», «Роделинда» и «Тамерлан» на ведущих концертных площадках Европы, а также во время гастролей Джойс Дидонато и Макса Эмануэля Ценчича по городам Европы и США.

В сентябре 2019 года Максим Емельянычев занял пост главного дирижёра .

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии журнала Gramophone